Bièvres (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Bièvres (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Bièvres (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia